Warabej ist der Name von

 Aljaksandr Warabej (* 1957), sowjetisch-weißrussischer Hindernisläufer
 Maksim Warabej (* 1995), weißrussischer Biathlet